Пензов — русская фамилия.

 Пензов, Никита Романович (род. 1998) — российский хоккеист, нападающий.
 Пензов, Иван Алексеевич — советский художник, «Народный художник РСФСР» (1984).
 Пензов, Глеб Анатольевич - «Заслуженный деятель искусств РСФСР» (1976).